een toponiem met de betekenis 'bebouwde grond'
 Aard (Schellebelle), een straat en gehucht in de Belgische gemeente Wichelen
 Aard (Wetteren), een Scheldekaai in de Belgische gemeente Wetteren
 Grond of aarde, een mengsel van verweerd materiaal, vloeistoffen en gassen dat aan het aardoppervlak of vlak daaronder voorkomt
 Karakter, aard of inborst, de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen (karaktertrekken) van een persoon